Dix-Cités ( en anglais) est une confédération de villages fictifs des Royaumes oubliés, un monde de campagne pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Les Dix-Cités désigne les villages de pêcheurs de Valbise (ou Val de bise), amassés autour des lacs Dinneshere, Maer Dualdon et Eaux-Rouges, et dominés par la haute montagne du Cairn de Kelvin. Sa population est majoritairement humaine, avec quelques demi-elfes et halfelins.

Ces villages sont : Bremen, Bryn Shander, Caer-Dineval, Caer-Koenig, La Brêche de Dougan, Havre du Levant (Havredest), Bon-Hydromel, Bois Isolé, Targos et Termalaine.

Neuf des villages sont situés sur les rives des lacs : Bremen, Targos, Termalaine et Bois isolés sur le Maer Dualdon, Bon Hydromel et La Brêche de Dougan sur Eaux Écarlates, Caer-Dineval, Caer-Koenig et Havredest sur le Dinneshere. Bryn Shander est, elle, située dans les terres, sur une position facile à défendre et fortifiée.

Les villages se protègent mutuellement des raids de yétis, d'orques et de barbares habitant la toundra environnante, mais sont sujets à des rivalités relativement importantes, et ont la réputation d'être principalement peuplées de renégats.

Gouvernement 
Les grandes décisions sont faites par un conseil d'un membre influent de chaque communauté. Le conseil se réunit à Bryn Shander, qui est reconnue comme la capitale des Dix-Cités et du Valbise. Les réunions ont lieu une fois par mois durant la saison estivale, et une fois tous les trois mois en hiver. Paradoxalement, l'organisation des Dix-Cités est tout à fait démocratique malgré la forte concentration de parias de la région. En effet, le Val de Bise est l'ultime refuge pour ceux qui n'ont pas trouvé leur place ailleurs.

Économie 
Les Dix-Cités tirent leurs ressources de la pêche à la truite à tête plate, un poisson que l'on ne trouve que dans les eaux des lacs. La truite fournit la nourriture, mais surtout un ivoire qui, gravé, est très prisé dans les cités plus au sud. Autour de cet ivoire s'est donc développé un artisanat de gravure massivement exporté.

Bryn Shander, en tant que cité fortifiée, accueille pendant la haute saison les caravanes marchandes en provenance de Luskan, assurant à la ville ses propres revenus.

Relations entre cités 
La principale source de rivalité tient aux zones de pêche à la truite, chaque cité revendiquant des zones exclusives. Même ainsi, il est fréquent qu'un navire ayant réalisé une grosse prise dans ses « eaux territoriales » soit accusé d'avoir traversé la limité, ou d'avoir profité indûment que le poisson se soit "égaré" dans la mauvaise zone. Les affrontements entre navires de pêches sont monnaie courante. La fondation de Havredest a ainsi renforcé la rivalité entre Caer-Koenig et Caer-Dineval. En effet, le lac a dû être repartagées en trois.

Au-delà de la seule question économique, des rivalités ont surgi pour des raisons de prestige. Targos, la plus puissante des villes de pêche jalouse Bryn Shander, et Termalaine jalouse à son tour Targos.

Cependant, face à un péril commun comme Akar Kessel ou la Légion de la Chimère, les villages s'unissent (quoique demeurent souvent des querelles pour savoir quel village protéger en priorité et lesquels sacrifier).

Les communautés les plus fragiles, en particulier Bois Isolé, le moins peuplé des villages, et Havredest, le plus récent, sont les plus promptes à plaider pour l'alliance, tout comme Bryn Shander qui assoit ainsi sa prééminence.

Voir aussi 
 L'éclat de cristal
 Icewind Dale
 Icewind Dale: Heart of Winter
 Icewind Dale II

Ville des Royaumes oubliés